Simone Carstens (* 1. Juli 1982 in Wuppertal) ist eine deutsche Managerin. Seit Juli 2021 ist sie als Geschäftsführerin Finanzen (CFO) bei der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH tätig. Seit November 2022 verantwortet sie zudem kommissarisch das operative Geschäft. Seit Januar 2022 ist sie Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Telekom Service GmbH.

Werdegang 
Simone Carstens begann ihre berufliche Laufbahn 2001 mit einer Ausbildung bei der Dresdner Bank AG. Sie studierte anschließend an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Europäische Unternehmensführung.

Im Jahr 2007 begann sie, für die UniCredit Bank in München als Analystin im Investmentbanking zu arbeiten.

2009 wechselte sie zur MTU Aero Engines AG, wo sie u. a. als Leiterin Controlling des Technik-Ressorts tätig war.

2017 wechselte sie zur Telekom Deutschland GmbH nach Bonn, wo sie seit 2021 als Geschäftsführerin Finanzen (CFO) für die Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH tätig ist. Anfang 2022 wurde sie zusätzlich Aufsichtsratsmitglied bei der Deutsche Telekom Service GmbH. Im November 2022 hat sie zusätzlich kommissarisch die Rolle des COO übernommen.

Carstens ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Engagement 
Simone Carstens setzt sich unter anderem für die Themen Diversität, Gleichberechtigung und mehr weibliche Gründerinnen ein.

Seit 2022 ist sie Beiratsmitglied beim Startup „Mom Hunting“, einer Recruiting-Plattform für Mütter.

Sie ist Mitglied in den Vereinen FidAR Frauen in die Aufsichtsräte e.V., encourageventures e.V. und der Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.

Publikationen 

 „Diversität als Erfolgsfaktor“ – ReThinking: Finance / Handelsblatt Fachmedien Verlag
 Podcast: „Diversität als Erfolgsfaktor“ – Fachfragen – Der Podcast für Wirtschaft, Recht und Management
 „Meine CFO-Agenda: T-ransformation – Über die Notwendigkeit und Bereitschaft, sich permanent neu zu erfinden“ – ReThinking: Finance / Handelsblatt Fachmedien Verlag
 Podcast: „Über wertschätzende Kommunikation, den Magenta Spirit und mehr Diversity im Arbeitsalltag“ – New Work Now – Der Business-Podcast mit Kira Marie Cremer
 „Mission Possible – Gemeinsam für Gleichberechtigung“

Einzelnachweise 

Person (Deutsche Telekom)
Deutscher
Geboren 1982
Frau
Manager (Deutschland)